Tiroler Hütte steht für:

 Tiroler Hütte (Karwendel) nahe der Brunnensteinspitze in Tirol
 Tiroler Hütte (Gries) im Sulztal in Tirol
 Tiroler Hütte (Antholz) am Antholzer See in Südtirol